BSD puede referirse a:

 Berkeley Software Distribution, sistema operativo derivado de Unix desarrollado entre 1977 y 1995, y antecesor de otros muchos sistemas derivados;
 Licencia BSD, licencia de software otorgada principalmente para el sistema anterior;
 Pantalla azul de la muerte (abreviada por su nombre en inglés como BSoD o BSD), mostrada en caso de error crítico en los sistemas operativos Windows;
 Dólar bahameño, moneda de las Islas Bahamas, codificada como BSD.